Die Spitzschnecken (Cochlicellidae) sind eine relativ kleine Familie aus der Unterordnung der Landlungenschnecken (Stylommatophora). Die Familie beinhaltet etwa 25 Arten. Die Eigenständigkeit der Familie wird von manchen Autoren bezweifelt. In MolluscaBase werden sie nur noch als Tribus Cochlicellini akzeptiert.

Merkmale 
Die Gehäuse sind abgeflacht-konisch bis hochkonisch. Es handelt sich um relativ kleine Gehäuse mit einem Durchmesser von bis zu zwölf Millimeter und einer Höhe bis zu neun Millimeter. Die Mündung ist meist einfach. Der Nabel ist eng bis geschlossen. Die Mündung ist bis auf den Spindelbereich meist einfach, weder verdickt noch umgeschlagen, die Skulptierung gering. Ausgenommen sind einige Obelus-Arten mit stark modifizierter Mündung und kräftiger Skulptierung. Im Geschlechtsapparat ist der Penis relativ kurz, der Epiphallus meist deutlich länger. Die Grenze zwischen Penis und Epiphallus ist durch den Ansatz des Penisretraktormuskel markiert. Die Penispapilla ist perforiert und z. T. mit einem Rand. Das Flagellum ist immer vorhanden, kann aber unterschiedlich lang sein. Das Atrium oder die Vagina besitzt einen Anhang, der wahrscheinlich als modifizierter Liebespfeilsack zu interpretieren ist. Es sind keine Liebespfeile vorhanden. In den Apex des Anhangs öffnen sich ein bis drei röhrenförmige, einfache oder sich verzweigende Schleimdrüsen.

Vorkommen, Lebensweise und Verbreitung 
Die Arten der Familie leben in Südeuropa und Nordafrika, an der Atlantikküste von Frankreich, Belgien, Großbritannien und Irland sowie auf den Kanarischen Inseln. Einige Arten sind inzwischen auch in andere Regionen der Welt verschleppt worden (z. B. nach Australien).

Systematik 
Die Familie Cochlicellidae wird nicht (mehr) von allen Autoren als selbständige Familie anerkannt. Nach Schileyko (2004), mit Ergänzungen von Bank et al. (2002) enthält die Familie folgende Gattungen und Arten:
 Familie Cochlicellidae Schileyko, 1973
 Gattung Cochlicella Férussac, 1821
 Schlanke Spitzschnecke (Cochlicella acuta (O. F. Müller, 1774))
 Kegelige Spitzschnecke (Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801))

Cochlicella 
 

 Gattung Monilearia Mousson, 1872 (mit den Untergattungen Monilearia (Monilearia) Mousson, 1872 und Monilearia (Lyrula) Wollaston, 1878 (Die Untergattung wird von Schileyko nicht erwähnt))
 Monilearia caementitia (Shuttleworth, 1852)
 Monilearia granostriata (Mousson, 1857)
 Monilearia loweana (Wollaston, 1878)
 Monilearia monilifera (Webb & Berthelot, 1833)
 Monilearia montigena Bank, Groh & Ripken, 2002
 Monilearia multipunctata (Mousson, 1872)
 Monilearia oleacea (Shuttleworth, 1852)
 Monilearia persimilis (Shuttleworth, 1852)
 Monilearia phalerata (Webb & Berthelot, 1833)
 Monilearia praeposita (Mousson, 1872)
 Monilearia tubaeformis Ibáñez, Groh, Alonso, Castillo & Yanes, 2006
 Monilearia tumulorum (Webb & Berthelot, 1833)
 Monilearia watsoniana (Wollaston, 1878)
 Monilearia woodwardia (Mousson, 1872)

Monilearia 
 
 

 Gattung Obelus Harmann, 1842
 Obelus cyclodon (d´Orbigny, 1836)
 Obelus despreauxii (d´Orbigny, 1839)
 Obelus discogranulatus  Alonso & Groh, 2003
 Obelus mirandae (Lowe, 1861)
 Obelus moderatus (Mousson, 1857)
 Obelus moratus (Mousson, 1872)
 Obelus pumilio (Dillwyn, 1817)

Obelus 
 

 Gattung Prietocella Schileyko & Menkhorst, 1997
 Mittlere Spitzschnecke (Prietocella barbara (Linné, 1758))
 ?Gattung Ripkeniella Hutterer & Gittenberger, 1998 (Schileyko (2005) stellt die Gattung mit Fragezeichen zur Unterfamilie Helicellinae (Fam. Hygromiidae))
 Ripkeniella petrophila Hutterer & Gittenberger, 1998

Phylogenie 
Nach der auf molekularen Daten beruhenden kladistischen Analyse von Steinke, Albrecht & Pfenninger (2004) ist die Gattung Cochlicella sehr nahe mit Sphincterochila verwandt. Beide Gattungen stehen innerhalb der anderen Unterfamilien bzw. Gattungen der Laubschnecken (Hygromiidae). Auch im Kladogramm von Koene & Schulenburg (2005) wird Cochlicella innerhalb der Hygromiidae systematisiert. Sollten sich die Befunde bestätigen, können die Cochlicellidae und Spincterochilidae sicher nicht mehr im Rang von Familien aufrechterhalten werden (vgl.).

MolluscaBase wertet die Gruppe zur Tribus ab und stellt sie zur Unterfamilie Geometrinae in der Familie Geometridae.

Quellen

Literatur 
 Ruud A. Bank, Klaus Groh und Theo E. J. Ripken: Catalogue and Bibliography of the non-marine Mollusca of Macaronesia. Collectanea Malacologica (Festschrift für Gerhard Falkner), S. 89–235, ConchBooks, Hackenheim 2002 ISBN 3-925919-61-9
 Philippe Bouchet & Jean-Pierre Rocroi: Part 2. Working classification of the Gastropoda. Malacologia, 47: 239–283, Ann Arbor 2005 
 Joris M. Koene und Hinrich Schulenburg: Shooting darts: co-evolution and counter-adaptation in hermaphroditic snails. BMC Evolutionary Biology, 5: 25, 13 Seiten, 2005 
 Hartmut Nordsieck: Higher classification of the Helicoidea and the molecular analyses of their phylogeny. 2006 PDF (Server derzeit nicht zugänglich) 
 Anatolij A. Schileyko: Treatise on Recent terrestrial pulmonate molluscs, Part 12 Bradybaenidae, Monadeniidae, Xanthonychidae, Epiphragmophoridae, Helminthoglyptidae, Elonidae, Humboldtianidae, Sphincterochilidae, Cochlicellidae. Ruthenica, Supplement 2(12): 1627–1763, Moskau 2005 
 Dirk Steinke, Christian Albrecht und Markus Pfenninger: Molecular phylogeny and character evolution in the Western Palaearctic Helicidae s.l. (Gastropoda: Stylommatophora). Molecular Phylogenetics and Evolution, 32: 724–734, San Diego 2004 .

Einzelnachweise

Weblinks 

 [ Fauna Europaea]
 BioLib

Lungenschnecken
Pulmonata